Джанибек:

 Джанибек (ум. 1357) — третий сын Узбек-хана, хан Золотой Орды.
 Джанибек Герай (1568—1636) — семнадцатый крымский хан из династии Гиреев.